Щу́кинская — остановочный пункт на Рижском направлении МЖД и Курско-Рижского диаметра в Москве. Имеет пересадку на станцию метро «Щукинская». После ввода в эксплуатацию 25 июня 2021 года заменил платформу Покровское-Стрешнево, которая была ликвидирована.

Строительство 
Строительство началось в феврале 2019 года.

На перспективу предусмотрено строительство второй островной платформы на будущих III и IV главных путях Рижского направления.

Трафик

Описание 
В проекте остановочный пункт включает в себя две высокие островные платформы с двумя выходами к четырём главным путям. Построены оба выхода, но только одна платформа (1 и 2 пути). Строительство 3-го и 4-го путей, а также перспективной платформы на 2021 год не ведётся, продолжение строительства возможно только в случае постройки южного дублёра моста Бачелиса.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 
 Строительство о.п. Щукинская МЦД-2
 Заключение № 20/17ПС о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки территории объектов транспортной инфраструктуры — транспортно-пересадочного узла „Щукинская“ в СЗАО города Москвы с учётом развития прилегающей к ТПУ территории» (район Покровское-Стрешнево) 10.05.2017

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-2